Юринский — фамилия и топоним:

 Топонимы
 Юринский — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Юринский — разъезд в Рыбинском районе Ярославской области.
 
 Персоналии
 Юринский, Владимир Тихонович (1905—1986) — советский ученый-теплоэнергетик, профессор

См. также 
 Юринский банк
 Юринский район